«Irresistible» puede referirse a:

Música 
 Irresistible (2001), álbum de Jessica Simpson;
 Irresistible (2001), canción de Jessica Simpson;
 Irresistible (n/d), álbum de Marc Anthony;
 Irresistible (1992), álbum de Pablo Ruiz;
 Irresistible (1992), canción de Pablo Ruiz.
 Irresistible (1986), canción de Stéphanie.
 Irresistible (n/d), canción de The Corrs;
 Irresistible (2010), canción de Wisin & Yandel, de la banda sonora del film Step Up 3D;

Cine y televisión 
 Irresistible (2006), película de Ann Turner.